Ми́лош Фо́рман (; настоящее имя: Ян Томаш Форман, ; ) — чехословацкий и американский кинорежиссёр и сценарист.

Дважды лауреат премии «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу. Постановщик таких картин, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон» и других.

Биография 
Родился в городе Часлав в Чехословакии. Во время Второй мировой войны отец Формана был арестован нацистами за распространение запрещённой литературы и убит в концентрационном лагере Бухенвальд. Мать погибла в Освенциме. В своей автобиографической книге «Разворот» () Форман пишет, что после войны он обнаружил, что его биологическим отцом был архитектор еврейского происхождения , в 1940-х годах осевший в США.

Форман учился в Подебрадах в школе-интернате короля Йиржи в Подебрадском замке вместе с будущим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом и братьями Машин. Приобрёл мировую известность после фильма «Чёрный Пётр» (1963), получившего главный приз кинофестиваля в Локарно. Едкий сатирический фильм «Бал пожарных» («Гори, моя барышня», 1967) во многом предвосхитил умонастроения Пражской весны. В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, эмигрировал в США.

Был женат на чешской актрисе Яне Брейховой. Дядя Милоша Формана (родной брат его биологического отца) — архитектор . Единокровный брат — американский математик .

Эмиграция 
Первые фильмы американского периода — «Отрыв» (1971, Гран-при Каннского кинофестиваля) и «Волосы» (1979).

«Пролетая над гнездом кукушки» 
Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), притча о конфликте личности и репрессивного общества, собрал все 5 главных премий Американской академии киноискусства «Оскар»: за лучшую картину, режиссуру, лучший сценарий и игру двух актёров. Фильм, который многие критики считают шедевром американского кино, снят по одноимённой книге Кена Кизи (англ: One Flew Over the Cuckoo’s Nest; варианты русского названия: «Пролетая над гнездом кукушки», «Полёт над гнездом кукушки», «Над кукушкиным гнездом»); сам писатель остался недоволен экранизацией. С успехом фильма утвердилась карьера Милоша Формана как американского кинорежиссёра и пришла его мировая слава.

Милош Форман поставил также: «Амадей» (Amadeus) (1984), получивший 8 «Оскаров» (костюмный фильм о жизни Моцарта, снят в основном в Чехословакии); «Вальмон» (экранизация «Опасных связей» Шодерло де Лакло, 1989) и др. В 1996 году осуществил постановку политического фильма «Народ против Ларри Флинта» (The People vs. Larry Flint) («Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля в 1997 году). В 2000 году попробовал себя в качестве актёра («Сохраняя веру»).

Скончался 13 апреля 2018 года в возрасте 86 лет.

Фильмография

Признание и награды 

 Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Отрыв», 1971 год.
 Обладатель «Золотого глобуса» в номинации «Лучший режиссёр» за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», 1976 год.
 Лауреат кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», 1976 год.
 Лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший режиссёр» за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», 1976 год.
 Обладатель премии «Сезар» в номинации «Лучший иностранный фильм» за фильм «Амадей», 1985 год.
 Обладатель «Золотого глобуса» в номинации «Лучший режиссёр» за фильм «Амадей», 1985 год.
 Лауреат кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» за фильм «Амадей», 1985 год.
 Лауреат Приза Европейской киноакадемии (экс-«Феликс») в номинации «Выдающийся европейский вклад в мировой кинематограф» за фильм «Народ против Ларри Флинта», 1997 год.
 Обладатель «Золотого медведя» за фильм «Народ против Ларри Флинта», 1997 год.
 Обладатель «Золотого глобуса» в номинации «Лучший режиссёр» за фильм «Народ против Ларри Флинта»
 Обладатель «Серебряного медведя» за фильм «Человек на Луне», 2000 год.
 Лауреат кинопремии «Люмьер» «за заметный вклад в развитие мирового кино», 2010 год.

Примечания

Ссылки 
 Биография, фильмография режиссёра Милоша Формана

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Иммигрировавшие в США из Чехословакии
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)
Почётные доктора Академии исполнительских искусств в Праге